Ел Кахонсито има више значења:

 Ел Кахонсито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кахонсито (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кахонсито (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кахонсито (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кахонсито (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кахонсито (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кахонсито (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кахонсито, Ла Сијенегита (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кахонсито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кахонсито (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кахонсито (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кахонсито (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кахонсито (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику